HMS Adamant je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Adamant (1788) 
 HMS Adamant (1940) 
 HMS Adamant II

Adamant